« Marsouins » est l'appellation triviale des militaires servant dans l'infanterie de marine des troupes de marine française (ex-infanterie coloniale). Destinée aux actions outre mer et amphibies, cette infanterie est comparée au cétacé, le marsouin qui suit régulièrement les bateaux qu'il croise, quand elle embarque comme passager, les artilleurs des troupes de marine sont surnommés, eux les .

Par extension cette appellation recouvre aussi bien les fantassins servant au sein de Régiment d'Infanterie (ex coloniale) de Marine, les parachutistes « coloniaux » des Régiments Parachutistes d'Infanterie de Marine que les cavaliers de marine du Régiment d'Infanterie-Chars de Marine.

Notes et références 

Expression argotique
Unité des troupes de marine française